Linus – imię męskie
 Linus – księżyc planetoidy Kalliope o numerze katalogowym 22
 Linus – święty Kościoła katolickiego, papież

Zobacz też 
 Linos – strona ujednoznaczniająca